Pocrí peut désigner diverses localités au Panamá :

 Pocrí, district de la province de Los Santos ;
 Pocrí, corregimiento de la province de Los Santos ;
 Pocrí, corregimiento de la province de Coclé.